Волковысское Евангелие — письменный памятник XVI века на западнорусском письменном языке в стиле ренессанса. В настоящее время храниться в Библиотеке Академии наук Литвы.

История 
Место создание рукописи неизвестно, приписка сделанная в 1751 году отцом Иоанном Савичем, настоятелем «Волконской церкви», согласно белорусскому искусствоведу , позволила связать евангелие с городом Волковыск, однако также это может быть деревня Волковичи.

В XIX веке Евангелие было вывезено из Троицкого Маркова монастыря в Библиотеку Академии наук Литвы.

Описание 
Рукопись является редким примером в западнорусской письменной традиции, книгой в стиле ренессанс, разукрашенная по левым и правым полям цветочными инициалами.

Рукопись сильно повреждена, так не сохранились начала частей евангелия от Матфея и Марка, а также не правильно переплетены проповеди евангелистов на каждый день.

Литература 
 Добрянский Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских / составил Ф. Добрянский. — Вильна, 1882. — LV, [1], 533 с. — С. 36 — 38.
 Нікалаеў М. Палата кнігапісная: Рукапiсная кніга на Беларусi ў Х — XVIII стагоддзях / Рэд. М. М. Розаў, А. С. Мыльнікаў; Худож. У. М. Вішнеўскі. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1993. — 239 с. — ISBN 5-340-01249-2
 Савенок А. С. Графико-орфографические особенности Волковысского Евангелия — рукописного памятника XVI века // Международный школьный научный вестник, 2018, № 3-4

Западнорусский язык
Рукописи Евангелий
Рукописи XVI века